Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steven Randjelovic e Attila Sávolt che hanno battuto in finale Bobbie Altelaar e Shaun Rudman 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (primo turno)
 Oleg Ogorodov /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

 Djalmar Sistermans /  Orlin Stanojčev (semifinali)
 Wim Neefs /  Thomas Strengberger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2001